Kesici ist der Familienname folgender Personen:

 Burhan Kesici (* 1972), Generalsekretär des Islamrats
 Martin Kesici (* 1973), deutscher Rockmusiker